Oracle Challenger Series – Indian Wells 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2019 z cyklu Oracle Challenger Series – Indian Wells rozgrywany w dniach 25 lutego–3 marca 2019 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 162 480 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Kalifornii
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indian Wells